Medel har flera betydelser:

 Medelvärde – en form av genomsnittligt värde för ett urval eller en population
 Betalningsmedel – något att betala med, t.ex. pengar
 Medel (Lucmagn) – en kommun i Schweiz

Se även
Medling